Striker Manager es un juego de fútbol en línea gratuito disponible en Internet y para móvil perteneciente a la compañía española U-Play Online. Fue considerado el mejor juego del 2009 por la Asociación de Internet DOID. 
El juego permite al usuario meterse en la piel del mánager de un club de fútbol, desempeñando todas las funciones propias de la cúpula directiva de un equipo: fichar, vender y ceder jugadores, mantener una cantera, remodelar un estadio, programar entrenamientos o fijar tácticas. El juego dispone de un simulador de partidos que permite al usuario ver en directo a sus jugadores en el campo. 
Durante el juego el mánager podrá recibir ofertas de otros equipos que lo quieran contratar, pudiendo cambiar de equipo en ese momento. 
El juego cuenta con un sinfín de opciones que ayudarán al usuario a profundizar en sus tareas de mánager y a conocer buena parte de todo lo que rodea a una entidad deportiva.   

El juego está disponible en varios idiomas y destacan su versiones internacional y brasileña.

Posteriormente la compañía creó una versión similar del juego centrada en el mundo del baloncesto llamada International Basket Manager.

Enlaces externos 
Página web oficial

Videojuegos de 2007
Videojuegos de fútbol
Videojuegos desarrollados en España
Videojuegos freeware
Videojuegos multijugador masivos en línea